Караччоло () — італійське прізвище (іноді Караччолі).

Відомі носії 
 Альберто Караччоло (1918—1994) аргентинський музикант і керівник оркестра (танго), італієць за походженням.
 Андреа Караччоло (1981) — італійський футболіст.
 Джованні Караччолі (1480—1550), князь, військовий очільник, маршал Франції.
 Джованні Баттіста Карачоло (Баттістелло) або Баттістелло Караччоло(1578—1635) — художник доби бароко.
 Джованні Баттіста Карачоло (1695—1765) — італійський математик, професор матетатики і філософії.
 Камілло Караччоло ді Белла (1821—1888) — італійський державний діяч і дипломат.
 Фабіо Караччоло (1984) — бельгійський футболіст, італієць за походженням.
 Франко Караччоло (1920—1999) — італійський диригент.

італійські прізвища